Urraca (852 - 870), reina de Navarra, segona esposa de García Íñiguez de Pamplona 
 Urraca de Castella i Pamplona (935-1007), filla del comte de Castella Ferran González, casada successivament amb Ordoni III de Lleó, Ordoni IV de Lleó i Sanç II de Navarra
 Urraca (filla de Ferran I de Castella) (v 1038 - 1101), religiosa. Germana d'Alfons VI de Lleó i Sanç II de Castella, Senyora de Zamora.
 Urraca I de Lleó (v 1080 - 1126), reina de Castella i Lleó 
 Urraca de Castella i Lleó (~1133 - 1189), reina de Navarra, filla bastarda d'Alfons VII de Lleó i Castella i de Gontroda Petri 
 Urraca de Castella i d'Anglaterra (1186 - 1220), filla d'Alfons VIII de Castella i casada amb Alfons II de Portugal 
 Urraca de Portugal (1148 - 1188), reina de Lleó. Filla d'Alfons I de Portugal i de Mafalda de Savoia, primera dona de Ferran II de Lleó 
 Urraca de Navarra esposa del comte García Ordóñez, senyor de Nájera
 Urraca Garcés de Pamplona (?- 1041), filla de Garcia II Sanxes I de Navarra i casada successivament amb Ferran González i Guillem I de Gascunya 
 Urraca de Navarra i Fernández, filla de Garcia III Sanxes II de Navarra i casada amb Alfons V de Lleó 
 Urraca de Pamplona (?-956), filla de Sanç I de Navarra i casada amb Ramir II de Lleó 
 Urraca Salvadórez (?-1025), filla de Salvador Pérez de Castella i casada amb Sanç I Garcia de Castella 
 Urraca López de Haro (1170 - 1262), filla de Lope Díaz I de Haro, senyor de Biscaia, tercera dona de Ferran II de Lleó 
 Urraca de Cañas o Urraca Díaz de Haro (1193 - 1263), filla de Diego López II d'Haro, abadessa del Monestir de Cañas 
 Urraca, (Benedictina) (...? - 1039), filla de Garcia I de Castella i d'Ava de Ribagorça

Vegeu també 
 Urraca de Castella